Fiume steht für:
 Rijeka, Stadt in Kroatien (histor., ital. und ungar. Name) 
 Fiume Veneto, Gemeinde im Nordosten Italiens
 Fiume (Schiff, 1930), italienischer Schwerer Kreuzer
 Fiume, einen Ortsteil der Stadt Città di Castello, Provinz Perugia, Italien

Fiume ist der Familienname folgender Personen:
 Maurizio Fiume (* 1961), italienischer Filmschaffender
 Oretta Fiume (1919–1994), italienische Schauspielerin
 Salvatore Fiume (1915–1997), italienischer Künstler

Siehe auch:
 Freistaat Fiume
 Stadt Fiume mit Gebiet